Un Verbandsgemeinde (en plural Verbandsgemeinden, traduït seria municipi conjunt) és una unitat administrativa dels Estats Federats alemanys de Renània-Palatinat i Saxònia-Anhalt.

Renània-Palatinat 
Hi ha 163 Verbandsgemeinden a Renània-Palatinat que s'agrupen en 24 districtes. La majoria dels Verbandsgemeinden van ser establerts el 1969, i anteriorment el nom d'aquestes unitats administratives era Amt. Té la funció de gestionar i compartir recursos de municipis amb pocs habitants per estalviar despeses en serveis comuns. La major part de les funcions del govern municipal de diversos municipis es consoliden i s'administren de forma centralitzada des d'una ciutat o municipi central més gran o entre un grup de municipis, mentre que els municipis individuals tenen un grau limitat d'autonomia.

Saxònia-Anhalt 
Els 11 districtes de Saxònia-Anhalt es divideixen en Verwaltungsgemeinschaften (comunitats administratives), però des de l'1 de juliol de 2009 també es divideixen en Verbandsgemeinden. Des de la reforma del govern del gener de 2010, hi ha 18 Verbandsgemeinden a Saxònia-Anhalt.

Referències

Vegeu també 
 Organització territorial d'Alemanya
 Amt

Administració territorial d'Alemanya